El término norma hace referencia a varios artículos:

Astronomía  
 Norma (constelación), constelación menor del hemisferio sur, cerca de Scorpius;
 (555) Norma, asteroide que orbita al Sol entre Marte y Júpiter (cinturón de asteroides);
 Brazo de Norma, uno de los cuatro brazos espirales de nuestra galaxia;

Cine 
 Normas (película), de 2007;

Derecho 
 Norma jurídica, una regla u ordenación del comportamiento dictada por una autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción;
 Normas de conducta, que comprenden:
 normas jurídicas
 normas morales
 normas religiosas
 Costumbres

Informática 
 Normalización de bases de datos, que consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones para evitar la redundancia de los datos y proteger su integridad;

Lengua y literatura 
 En sociolingüística, a la norma lingüística, las construcciones usuales o a una abstracción lingüística;
 Grupo Editorial Norma, una empresa colombiana especializada en la creación, diseño, producción, comercialización y distribución de libros;
 Norma Editorial, una empresa española independiente dedicada a la edición de cómic;
 Normas de Castellón, normas ortográficas elementales, que siguen, básicamente, las normas fabrianas, adaptadas al valenciano;

Lugares 
 Norma (Italia), localidad en la provincia de Latina;
 Norma (Tíbet), localidad de la Región Autónoma del Tíbet;
 Normafa (lit., Árbol de Norma), atractivo turístico de Budapest, Hungría;

Matemáticas 
 Norma de un cuerpo, aplicación algebraica que hace corresponder un cuerpo sobre una parte de sí mismo;
 Norma vectorial, una aplicación que mide de alguna manera el «tamaño» de los vectores en un espacio vectorial;
 Norma euclídea, característica definitoria de los dominios euclídeos;

Meteorología 
 Tormenta tropical Norma (1970)
 Huracán Norma (1974)
 Huracán Norma (1981)
 Huracán Norma (1987)
 Tormenta tropical Norma (1993)
 Tormenta tropical Norma (2005)

Música 
 Norma (ópera), la más famosa del compositor italiano Vincenzo Bellini;
 Norma (álbum), de la cantautora chilena Mon Laferte;

Personas 
 Norma (nombre), nombre propio femenino;

Química 
 Normalidad, variable que representa la medida de la concentración de una especie en disolución;

Sociología 
 Norma social, regla a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano en una determinada sociedad; el conjunto de las mismas compone la parte moral o ética de la cultura;

Tecnología y estandarización 
 Norma (tecnología), especificación que reglamenta procesos y productos para garantizar la interoperabilidad;
 Normalización o estandarización: redacción y aprobación de normas, tarea a cargo de varias instituciones internacionales;
 Norma de calidad, regla o directriz para las actividades, diseñada con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad;
 Norma Guía 2:1996, documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o sus resultados, dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado.

Enlaces externos